Boa Esperança, comune brasiliano dello stato dell'Espírito Santo
Boa Esperança, comune brasiliano dello stato del Minas Gerais
Boa Esperança, comune brasiliano dello stato del Paraná
Boa Esperança do Iguaçu, comune brasiliano dello stato del Paraná
Boa Esperança do Sul, comune brasiliano dello stato di San Paolo